Porto vecchio di Marsiglia – porto storico della città di Marsiglia, situato nel centro della città e ora usato come darsena turistica
 Gran porto marittimo di Marsiglia –  porto commerciale della città di Marsiglia, situato nel nord della città